Hofstade (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van de Oost-Vlaamse stad Aalst
 Hofstade (Zemst), een deelgemeente van de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst